Kapitan (izvirno ) je bil vojaški čin v več nemških vojnih mornaricah:
 Kapitan (Kaiserliche Marine)
 Kapitan (Reichsmarine)
 Kapitan (Kriegsmarine)
 Kapitan (Volksmarine)
 Kapitan (Bundesmarine)

Glej tudi 
 Polkovnik (Nemčija)